Il doppio del torneo di tennis Brussels Outdoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ricardo Cano e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Cássio Motta 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Ricardo Cano /  Andrés Gómez (campioni)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (finale)

 Per Hjertquist /  Steve Krulevitz (semifinali)
 Roberto Carruthers /  Alejandro Gattiker (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Outdoor 1981